Esperanza est un prénom espagnol qui signifie littéralement espoir.

Patronymes

Toponymie

Argentine 
 Base antarctique Esperanza, station de recherche scientifique argentine située en Antarctique ;
 Esperanza, ville argentine située dans la province de Santa Fe ;
 Esperanza, localité rurale argentine située dans le département de Güer Aike, dans la province de Santa Cruz ;
 Fuerte Esperanza, localité située dans la province du Chaco et dans le département de General Güemes.

Chili 
 Última Esperanza, province chilienne de la région de Magallanes et de l'Antarctique chilien.

Espagne 
 Esperanza, station de la ligne 4 du métro de Madrid, en Espagne.

Philippines 
 Esperanza, municipalité de la province d'Agusan del Sur, aux Philippines ;
 Esperanza (Masbate), aux Philippines ;
 Esperanza (Sultan Kudarat), aux Philippines.

République dominicaine 
 Esperanza, ville dominicaine de la province de Valverde.

Uruguay 
 Esperanza, ville uruguayenne du département de Cerro Largo ;
 Esperanza, ville uruguayenne du département de Paysandú.

Biologie 

 Esperanza Barber, 1906 est un genre d'insectes hétéroptères (punaises).

Médias

Télévision 
 Esperanza est une télénovela chilienne.

Musique 
 Esperanza, groupe de rock ukrainien formé par la chanteuse Nadia Saule ;
 Lord Esperanza (anciennement Speranza), rappeur français originaire de Paris ;
 Esperanza, album d'Esperanza Spalding ;
 Esperanza,  de la chanteuse de J-pop japonaise Kana Nishino ;
 Próxima Estación: Esperanza (Prochaine station : Esperanza), deuxième album solo de Manu Chao.

Autres 
 MV Esperanza, navire de la flotte Arc-en-Ciel de Greenpeace.

Voir aussi